Nick Kyrgios e Jack Sock erano i detentori del titolo, ma non hanno preso parte a questa edizione del torneo.

In finale Ivan Dodig e Édouard Roger-Vasselin hanno sconfitto Ken Skupski e Neal Skupski con il punteggio di 6-4, 6-3.

Teste di serie 

  Raven Klaasen /  Michael Venus (quarti di finale, ritirati)
  Ivan Dodig /  Édouard Roger-Vasselin (campioni)

 Ken Skupski /  Neal Skupski (finale)
 Luke Bambridge /  Jonny O'Mara (semifinale)

Riserve 

  Romain Arneodo /  Hugo Nys (primo turno)

 Gong Maoxin /  Lloyd Harris (primo turno)

Wildcard 

  Antoine Hoang /  Grégoire Jacq (primo turno)

 Ugo Humbert /  Tristan Lamasine (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Open Parc Auvergne-Rhône-Alpes Lyon 2019